Armies Men: Air Attack 2 — шутер, розроблений та випущений The 3DO Company для PlayStation і PlayStation 2 . Є сиквелом гри Army Men: Air Attack.

Примітки

Посилання 
 

Відеоігри 2000
Ігри для PlayStation
Ігри для PlayStation 2
Продовження відеоігор